Stafford kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Punta Tafor, udde, Chubut,

Australien 

 Stafford (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

Storbritannien 

 Staffordshire (grevskap i Storbritannien), England, 
 Stafford (grevskapshuvudort i Storbritannien), England, Staffordshire,

Se även
 Stafford District - ett distrikt i Staffordshire, England

USA 

 Stafford, Kansas, ort, Stafford County, 
 Stafford, Texas, ort, Fort Bend County, 
 Stafford, Virginia, countyhuvudort, Stafford County, 
 Stafford, Connecticut, ort, Tolland County, 
 Stafford, Oregon, ort, Clackamas County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar